Philippe Boyer peut faire référence à :
 Philippe Boyer (1802-1858), chirurgien à l'Hôtel-Dieu de Paris.
 Philippe Boyer, (1931-), écrivain français ;
 Philippe Boyer (1956-), coureur cycliste français sur piste et route.

Notes et références